Булавки — топоним:

Белоруссия 
 Булавки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Булавки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Булавки — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Булавки — река в Липецкой области.

См. также 
 Булавка